Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але вирішила взяти участь у турнірі Brisbane International.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Алісон Ріск з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Shenzhen Open
2016